Système octal, système de numération de base 8 qui utilise les chiffres de 0 à 7
Octal (label), label de musique électronique fondé par Michael Sickinger (alias Octal Industries)